Fornham All Saints – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Fornham St. Genevieve – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Fornham St. Martin – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk